Bonfig ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Petrus Bonfig (1730–1797), deutscher Augustiner-Pater, Musiker und Komponist
 Peter Bonfig, deutscher Architekt, Architekturfotograf, Industriedesigner und Gastprofessor